Первый национальный парк в Индии был образован в 1935 году, ещё в период британского колониального господства. Это был национальный парк Хэйли, ныне Джим Корбетт. К 1970 году в Индии было лишь пять национальных парков. В 1972 году был принят Акт об охране природы и начат «Проект Тигр», целью которого было сохранение мест обитания диких животных. В 1980 году был принят комплекс дальнейших природоохранных мер. На ноябрь 2008 года в Индии имеется 92 национальных парка, 355 природных заповедников (, а также природоохранные территории других видов. Национальные парки в сумме занимают 38 029,18 км², что составляет 1,16% от площади страны. Существуют планы увеличения общего количества национальных парков, число которых в настоящее время планируется довести до 166. Ниже использовано сокращение NP = National Park.

Список национальных парков

См. также 

 Национальный парк
 Список природоохранных территорий Индии

Примечания

Ссылки 
 Directory of Wildlife Protected Areas in India
 Indian National Parks Map

Индия, национальные парки

Списки:Индия